Unterseeboot 37 ou U-37 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boote durant la Première et Seconde Guerre mondiale.

 L'Unterseeboot 37 a été construit en 1914 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant d'être coulé en  au large de Calais (rôle de la Dover Patrol). 
 Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont aussi donné à deux autres U-boote une désignation similaire : 
 L'Unterseeboot UB-37 a été construit en 1916 et a coulé en 1917. 
 L'Unterseeboot UC-37 a été construit en 1916 et s'est rendu en 1919.

 L'Unterseeboot 37 a été construit en 1938 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être sabordé en 1945.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930